Chinesische Zentralbanken sind
 die People's Bank of China (VR China)
 die Central Bank of China (Taiwan)

Banken mit Notenemissionsrecht in:
 Liste der Notenbanken in China